astronomie
 Baten Kaitos, ster in het sterrenbeeld Walvis
economie
 Stelsel van baten en lasten, stelsel om de begroting mee op te stellen
 Kosten-batenanalyse,  monetaire evaluatiemethode
personen
 Leon Baten, JA21-politicus
 Raymond Baten, Arubaans amateurvoetballer